Zwycięstwo – powieść Josepha Conrada
 Zwycięstwo – utwór dramatyczny Karola Irzykowskiego
 Zwycięstwo – dramatyczny sportowy film akcji z 1969 roku
 Zwycięstwo – film wojenny z 1974
 Zwycięstwo – film dramatyczny z 1995
 Zwycięstwo – film dokumentalny Aliny Czerniakowskiej z 1995